Stichting Toerisme Suriname, een Surinaamse overheidsinstantie
 Stoptonend sein, een term uit het Nederlandse spoorwegjargon
 Space Transportation System, aanduiding voor de nummering van vluchten van de Amerikaanse Space Shuttle
 Science & Technology Studies, Internationale term voor het vakgebied 'Wetenschapsstudies'